Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Yougoslavie, en 1980.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classificiation

Tour final

Phase de poule 

Les deux premiers de chaque groupe du premier tour sont qualifiés.

La Yougoslavie, en tant que pays organisateur, est également qualifié. De même, l'URSS, est également qualifié en tant que tenant du titre.

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1980, sur le site fibaeurope.com 

1980
Europe feminin 1980, Championnat d'
Basket-ball féminin 1980
Compétition de basket-ball en Yougoslavie